Анхель Давид Комиссо Лейва (; род. 27 апреля 1962, Реконкиста, Аргентина) — аргентинский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Комиссо начал свою профессиональную карьеру футболиста в клубе «Тальерес» в чемпионате Аргентины. В 1988 году он перешёл в «Ривер Плейт», откуда он был отдан в аренду мексиканскому «УАНЛ Тигрес» в сезоне 1990/1991. В 1993 году Комиссо перебрался в колумбийскую «Америку» из Кали, но показав там неубедительную игру, вернулся в Аргентину в клуб «Банфилд».

В 1996 году Комиссо перешёл в мексиканский «Леон», а в 1999 году — в мексиканский «Монаркас Морелия», с которым он завоевал чемпионский титул. В 2001 году Комиссо возвращается в «Ривер Плейт», а в 2003 году переходит в «Атлетико Рафаэла», где и завершает свою карьеру профессионального футболиста в 2004 году.

В сентябре 2009 года Анхель Комиссо был приглашён главным тренером мексиканского «Керетаро» Карлосом Рейносо в качестве своего ассистента.

Международная карьера 
Анхель Комиссо был вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира 1990 года в качестве резервного голкипера после того, как Нери Пумпидо получил серьёзную травму в самом начале второго матча группы против сборной СССР. Комиссо не выдалось случая появиться на поле в каком-либо из оставшихся 5 матчей Аргентины на турнире.

Достижения

В качестве игрока 
Монаркас Морелия
 Чемпион Мексики (1): Зим. 2000

Сборная Аргентины
 Серебряный призёр чемпионата мира (1): 1990

В качестве тренера 
Университарио
 Чемпион Перу (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Америка» Кали
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Керетаро»
Тренеры ФК «Атлетико Морелия»
Тренеры ФК «Тальерес» Кордова
Тренеры ФК «Универсидад Сесар Вальехо»
Тренеры ФК «Университарио»